Wojciech Chmielewski (ur. 1969) – polski pisarz i dziennikarz
 Wojciech Chmielewski (ur. 1995) – polski saneczkarz
 Wojciech Chmielewski – polski urzędnik, były wiceminister skarbu